Magne Haga (ur. 14 września 1994 w Nannestad) – norweski biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów oraz mistrz świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Magne Haga pojawił się 7 stycznia 2011 roku w Ål, gdzie w zawodach juniorskich zajął 36. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W 2013 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, gdzie był szósty w biegu łączonym na 20 km oraz ósmy na dystansie 10 km techniką dowolną. Na tych samych mistrzostwach wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczył srebrny medal w sztafecie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty zwyciężył w biegu łączonym na 30 km.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 14 marca 2015 roku w Oslo, zajmując dwunaste miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Był to jego jedyny start w sezonie 2014/2015, który ukończył na 103. miejscu w klasyfikacji generalnej. Jak dotąd nie startował na igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata.

Jego siostra - Ragnhild Haga również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Haga nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994